Le  championnat d'Afrique masculin de volley-ball s'est déroulé du 22 au  en Égypte. Il met aux prises à 14 équipes africaines pour la première fois de l'histoire du tournois.

Équipes présentes

Tour préliminaires

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe C 

|}

|}

Groupe D 

|}

Tour Final

Match de classement

et  place

et  place

Classement final 

La Tunisie, l'Égypte et le Cameroun se qualifient le Championnat du monde de volley-ball masculin 2018.

Vainqueur 

2017
Championnat d'Afrique en 2017
Compétition de volley-ball en Égypte
Volley-ball en 2017
Championnat d'Afrique en Égypte
Sport en octobre 2017